Kasza József
 Kasza József (1843–1912) református tanító
 Kasza József (1863–1898) jogász, egyetemi tanár
 Kasza József (1945–2016) politikus
hasonló nevűek
 Kasza József Sándor (1922) újságíró